Inna Osypenko – canoista ucraina
 Osypenko – denominazione di Berdjans'k tra il 1939 e il 1958